Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2002 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2001—2002. Фигуристы соревновались в мужском,  женском одиночном катании и в  спортивных танцах на льду. Соревнования среди юниоров проводились только в одиночном катании.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Хельсинки с 15 по 16 декабря 2001 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Ссылки 
 2002 Результаты: Taitoluistelu-lehti. — 2002. — № 1. — С. 19.

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2001 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Хельсинки
Фигурное катание в сезоне 2001/2002
Спорт в Финляндии в 2001 году